Марусин Євген Петрович (н 5 березня 1949, м. Луга, Ленінградська область, РСФСР — 3 жовтня 1993, Львів, Україна) — хімік-неорганік, кандидат хімічних наук, досліджував потрійні системи (ітрій, лантан, церій), (залізо, кобальт, нікель), вуглець. Фазові рівноваги, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук, 1982).

Життєпис 
Закінчив хімічний факультет Московського університету в 1972 році, аспірантуру у Львівському університеті в 1981 році.

 У 1972—1974 році лаборант Фізично-енергетичного інституту (м. Обнінськ),
 1974—1977 — інженер,
 1978—1982 — старший інженер,
 1982—1993 — старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії у Львівському університеті.

Наукові інтереси 
Кристалохімія інтерметалічних сполук, карбідів, боридів.

Наукові досягнення 

 Керівник 3 кандитатських дисертацій. Близько 40 праць.
 Член Комітету кристалографів України та Міжнародної спілки кристалів

Вибрані публікації 

 Кристаллическая структура соединения L2Fe14B (Кристаллография. 1985. Т. 30. № 3; с соавтором);
 Модель межатомных взаимодействий в структурах интерметаллических соединений (Журнал физической-химии. 1992. Т. 66. № 1).
 Системы {Y, La, Ce}-{Co, Ni}-C (Диаграммы состояния тугоплавких систем. Киев, 1980; с соавтором);

Літературні джерала 
Бодак, Гладишевський.

Українські хіміки